Roberto Piana è pianista, compositore, saggista e ricercatore.

Le sue composizioni, i suoi programmi da concerto e i suoi scritti si sono sempre distinti per originalità e autonomia di pensiero.

È autore di musica pianistica, vocale, da camera, corale e sinfonica. I suoi lavori sono stati pubblicati su compact disc da diverse case discografiche, (Steinway & Sons, Centaur, Brilliant Classics, Music & Arts, TwoPianists, ecc) ed eseguiti in tutto il mondo in prestigiosi festival (Festival Newport in California, Lang Lang International Piano Festival a Shenzhen in Cina, Festival Chopin in Duszniki Zdroj, l’International Russian Music Piano Competition di San José negli Stati Uniti, ecc).

Gli spartiti delle sue musiche sono pubblicati da Bèrben, Editoriale Documenta, Les Productions d’OZ, Magnum Edizioni, Edizioni musicali Wicky.

Svolge intensa attività concertistica dal 1990 esibendosi in prestigiosi teatri, fra i quali il Rond Point sugli Champs-Elysées a Parigi, il Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, nella Casa-Museo di Scriabin a Mosca, nelle Università di Stoccarda e San-Pietroburgo e nei teatri e sale di numerose città fra le quali Barcellona, Liegi, Bruxelles, Charleroi, Mons, Losanna, Dusseldorf, Zurigo.

Ha realizzato compact disc per diverse case discografiche, tra le quali Stradivarius, Tactus, Edizioni Inedita, Video-Radio, Editoriale Documenta, e in allegato a riviste musicali quali Amadeus e Suonare News, incidendo spesso composizioni in prima mondiale.

È autore di libri e saggi pubblicati prevalentemente da Editoriale Documenta e Magnum Edizioni (Around The Piano - Appunti intorno al pianoforte, Lao Silesu - Impressioni di Sardegna, Lao Silesu - Un sardo a Parigi, Roberto Piana incontra Aldo Ciccolini, Roberto Piana incontra Sergio Fiorentino, ecc).

Nel 1992, concluso gli studi con il massimo dei voti al Conservatorio "L.Canepa" di Sassari, ha conquistato il primo premio in numerosi concorsi musicali (International Competition Silenzio Musica, International Competition "Libertango" dedicato ad Astor Piazzolla, IX Concorso Nazionale di Composizione Corale "Nella Città dei Gremi", Concorso Nestore Baronchelli ed altri).

Insegna pianoforte principale presso il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari e tiene masterclass.

Discografia pianista interprete 

 Rarities of Piano Music at "Schloss vor Husum" from the 2019 Festival. DACOCD 849
 Debussy Circle, Da Vinci 2018
 Lao Silesu "Romances sans paroles", Stradivarius - STR 33996, 2014
 Roberto Piana (C.Debussy, L.Diémer, A.Marmontel, E.Guiraud, P.I.Tchaikovsky, A.Durand, E.Satie, T.Dubois, E.Chabrier). Michelangeli Editore, 2014 - CD allegato al mensile Suonare News - Aprile 2014
 Giulio Ricordi - Opere per pianoforte, Tactus, 2013
 Homenaje a Joaquín Turina, Editoriale Documenta, 2013
 Liszt Circle, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2011
 Chopin Circle, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2010
 Cadenze Sarde, Omaggio ad Annunzio Cervi, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2009
 Astor Piazzolla - Piano Works, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2009
 Lao Silesu - Piano Works, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2009
 Tuo Antonio Gramsci, musiche originali di Roberto Piana, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2008
 Lao Silesu, Un Sardo a Parigi, Documenta Edizioni, 2006
 Lao Silesu, Concerto per pianoforte e orchestra, Inedita Edizioni, 2003
 Franz Liszt, Opere per pianoforte, VideoRadio Edizioni, 2001
 Lao Silesu, Opere per pianoforte, Piana Editore, 1999

Album digitali pianista interprete 
Erik Satie, Piano Works. RP Private Recordings 007
Homenaje. RP Private Recordings 006
Roberto Piana, Piano Recital vol. 2. RP Private Recordings 005
Modest Mussorgsky, Piano Works. RP Private Recordings 004
Roberto Piana Plays Enrique Granados. RP Private Recordings 003
Roberto Piana, Piano Recital vol. 1. RP Private Recordings 002
Benjamin Godard, Piano Works 1. RP Private Recordings 001
Erik Satie, Piano Works. Album download allegato ad AMADEUS n.322, settembre 2016
Sudamerica, Piano Works. Piano Recital

Discografia compositore (selezione) 

R.Piana: Ritratti di Sardegna, Contos de foghile. Cristiano Porqueddu, chitarra. Francesca Apeddu, flauto. Maria Luciani, chitarra. Compact Disc Brilliant Classics (2021)
R.Piana: Grande Fantasia su La bohème, Grande Fantasia sulla Carmen.  Antonio Pompa-Baldi, pianoforte. Compact Disc Steinway & Sons
R.Piana: Preludi pittorici nn. 4, 10, 12, 15, 20, 22, 25. Irene Veneziano, pianoforte. Compact Disc
R.Piana: Improvvisazione sopra la canzone napoletana La Rosa, Trascrizione di Libertango di A.Piazzolla. Antonio Pompa-Baldi, pianoforte. Compact Disc Danacord  DACOCD 839 - Released 2019
R.Piana: 20 Improvvisazioni sopra canzoni napoletane. Antonio Pompa-Baldi, pianoforte. Compact Disc Steinway & Sons
R.Piana: 25 Preludi pittorici, Sonata. Antonio Pompa-Baldi, pianoforte. Compact Disc Centaur Records
R.Piana: Elaborazioni di Libertango,  Michelangelo 70 e S.V.P. (S’il vous plait)  di A.Piazzolla. Roberto Piana, pianoforte. Album digitale. Piano Recital
R.Piana: Après une lecture de Liszt. Antonio Pompa-Baldi, pianoforte. Compact Disc. TwoPianists Live TP1039305 CD
R.Piana: Elaborazione di dieci canzoni di E.Piaf. Antonio Pompa-Baldi, pianoforte. Compact Disc Steinway & Sons
R.Piana: Image d'un faune. Carlo Grante, pianoforte. Compact Disc Music & Arts CD 1267
R.Piana: Elaborazione di Contrastes, Jacinto Chiclana, Imperial, Libertango, Michelangelo 70, Milonga del Angel, Oblivion, S.V.P. (S’il vous plait) di A. Piazzolla. Roberto Piana, pianoforte. CD Editoriale Documenta

Composizioni (selezione)
Sguardi sulla Divina Commedia per pianoforte (2021)
Sur le tombeau de Haendel per pianoforte (2021)
Elevation per flauto solo (2021)
Capriccio sul nome B.A.C.H. per chitarra battente (2021)
Contos de foghile per flauto e chitarra (2020)
Ritratti di Sardegna per chitarra (2020)
Grande Fantasia sopra la Bohème di Puccini per pianoforte
Grande Fantasia sopra la Carmen di Bizet per pianoforte
Improvvisazioni sopra venti canzoni napoletane per pianoforte
Concerto fantastique per pianoforte e orchestra (2019)
Haiku per pianoforte (2019)
Adagio per clarinetto e pianoforte (2019)
Serenata per flauto e chitarra (2019)
Mottettu de tristura per coro (2019)
Remembrance per quattro chitarre (2019)
Trois mélodies de Paul Verlaine per tenore e pianoforte (2018)
Nouvelle Chanson per coro (2017)
Sonata breve per pianoforte (2016)
Sonata per pianoforte (2016)
Mélancolie - Prelude per chitarra (2016)
Sonata due pianoforti (2015)
Prèlude et fugue en tapisserie (2015)
Sarcasme fugitif pour S.P. (2015)
Tre movimenti sul nome BACH per flauto solo (2014)
Edith Piaf Concerto per due pianoforti e orchestra (2014)
Sonatina per flauto e pianoforte (2014)
Variazioni su un tema di Beethoven per flauto e pianoforte (2014)
Après une lecture de Liszt per pianoforte (2013)
Impressioni di danza n.2 per pianoforte a quattro mani (2013)
Trio n.1 per  violino, violoncello e pianoforte (2012)
Variazioni su un tema di Beethoven per  violino e pianoforte (2012)
25 Preludi pittorici per pianoforte (2012)
Image d'un faune per pianoforte (2012)
Homenaje a Joaquín Turina per pianoforte
Impressioni di danza n.1 per pianoforte a quattro mani
Impressioni di danza n.2 per pianoforte a quattro mani
Madóna de la Santa Ciara per coro maschile
Ninnia per soprano e pianoforte
Interludi per trio (vl vlc pf) e quintetto (vl vla vlc cb pf)

Bibliografia
Roberto Piana, Lao Silesu, appunti per la ricostruzione della vita e delle opere, Sassari, Magnum Edizioni, 2001
Roberto Piana, Around the Piano. Appunti intorno al pianoforte, Sassari, Magnum Edizioni, 2001
Roberto Piana, Around the Piano. II volume. Appunti intorno al pianoforte, Sassari, Magnum Edizioni, 2003
Roberto Piana, Lao Silesu. Impressioni di Sardegna, Sassari, Magnum Edizioni, 2005
 Roberto Piana, Lao Silesu. Un Sardo a Parigi, Sassari, Editoriale Documenta, 2006
 Roberto Piana, Roberto Piana incontra Carlo Grante, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2009
 Roberto Piana, Roberto Piana incontra Sergio Fiorentino, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2009
 Roberto Piana, Roberto Piana incontra Aldo Ciccolini, Cargeghe, Editoriale Documenta, 2010

Collegamenti esterni 
 

Pianisti classici